Апий Клавдий Сабин може да се отнася за:

 Апий Клавдий Сабин Инрегиленсис – консул от 495 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас Инрегиленсис Сабин – консул от 471 пр.н.е., син на консула от 495 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас Инрегиленсис Сабин – консул от 451 пр.н.е., син на консула от 471 пр.н.е.